Норвегия участвует в конкурсе песни Евровидение с 1960 года. Всего Норвегия  раз принимала участие в конкурсе. Не принимала участие страна дважды: в 1970 (в рамках забастовки против системы голосования) и в 2002, когда страна не попала в список активных в тот год стран.

Страна выигрывала три раза: в 1985 победу принесли «BobbySocks» с песней «La det swinge», в 1995 Евровидение выиграла песня «Nocturne», исполненная «Secret Garden».

В 2009 году победил Александр Рыбак с песней «Fairytale». В финале Александр Рыбак выступал 20-м и занял первое место с 387 баллами. Это был рекордный результат конкурса до введения новой системы голосования. Норвегии 12 баллов подарили 16 делегаций.

Норвегией также поставлен «рекорд» по количеству последних мест: Норвегия 11 раз за 53 года занимала последнее место, из них четыре раза с нулевым результатом.

За 53 раза участия в финале Норвегия получила 3118 баллов, а в полуфинале — 1432 балла.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Как принимающая сторона 
Норвегия трижды проводила у себя конкурс.

Фотогалерея

См. также 
 Melodi Grand Prix

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения